Koshi eller Kōshi kan syfta på:

 Koshi – en biflod till Ganges, Indien, se Kosi
 Kōshi, Kumamoto - en stad i Kumamoto prefektur, Japan